Das Pferdemädchen ist der Titel von:

 Das Pferdemädchen (Erzählung), eine Erzählung von Alfred Wellm aus dem Jahr 1974
 Das Pferdemädchen (Film), DEFA-Verfilmung der Erzählung aus dem Jahr 1979